Флаг муниципального образования «Ле́сколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 8 февраля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3786.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Лесколовское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Лесколовское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области в синем, жёлтом, белом и красном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле две сообращённые повышенные золотые лисицы с червлёными (красными) языками и когтями, сопровождаемые в оконечности серебряными плетёными стеблями душистого горошка с такими же листьями и цветами, косвенно уложенные в пояс».

Символика 
Две золотые лисицы и серебряные побеги душистого горошка — олицетворение флоры и фауны природы родного края.

Синий цвет (лазурь) — истина, чистое небо, слава, честь, верность, искренность, безупречность. Символ истока реки Авлога.

Красный цвет — право, мужество, самоотверженность, любовь, храбрость, неустрашимость. Символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, красоты, солнца и тепла.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Жёлтый цвет (золото) — постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, благодать, солнечный свет и урожай, на флаге символизирует поля сельхозугодий.

Сочетание этих четырёх цветов повторяют геральдические цвета Всеволожского муниципального района и Ленинградской области.

Примечания